L'édition 2013 du tournoi de tennis de Barcelone se déroule du 22 au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 500. Rafael Nadal remporte l'épreuve de simple, Alexander Peya et Bruno Soares celle de double.

Lauréats 
Le double tenant du titre Rafael Nadal remporte son  en simple en battant en finale Nicolás Almagro. Il s'agit de son  et  sur terre battue en carrière. Il s'impose pour la  à Barcelone (la ), soulevant ainsi son  de la saison.

En double, Alexander Peya et Bruno Soares remportent leur  ensemble en battant en finale Robert Lindstedt et Daniel Nestor. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Barcelone
 Saison 2013 de l'ATP
 Tournois ATP 500

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2013
Barcelone
Sport en Espagne en 2013
Tennis en avril 2013